Jardim Sakura é um bairro da Zona Centro-Sul de Manaus.

Dados do Bairro 
 População: 1.886 moradores (estimativa)

Ver também 
 Anexo:Lista de bairros de Manaus

Zona Centro-Sul de Manaus
Bairros extintos de Manaus